Талышиста́н (также Талы́ш, Талышстан, Толошистон) — исторический и ныне термин, обозначающий «страну талышей». Также иногда используется во избежание омонимии с названием самого этноса, талыш, по распространенной модели образования названий территорий и стран с суффиксом -стан. Делится на две части: Северный Талышистан в Азербайджане и Южный Талышистан в Иране. На севере от Муганской степи в Азербайджане и узкой полосой простирается вдоль южного побережья Каспийского моря до населённого пункта Копулчал, расположенного недалеко от порта Энзели в Иране.

Талышистаном также иногда именуют объявленную в 1993 году Талыш-Муганскую автономную республику.

Термин Талышистан исторически встречался у ряда авторов до нашей эры по отношению к региону в Гиляне. Картограф Мухаммед Садык ибн-Мухаммед Салех Садык Исфахан использовал термин «Талышистан» уже в 1609 году до нашей эры по отношению к Гиляну. Топоним «Талышистан» в Лахиджанской области (Гилян-Бийэ-пиш), населенном талышами, употребляет Абд-Ал-Фаттах Фумени в своей работе «История Гиляна».

Средневековье 
Марсель Брион в своих трудах цитируя Тамерлана писал: После Гиляна Тамерлан направился на землю Талыш или землю талышей, чтобы увидеть их мужей, о которых говорили, что они самые могучие и сильные среди народов, обитающих вокруг Абескунского моря. Хотелось увидеть смогут ли они выстоять в поединке с Тамерланом? Вступив в Талыш, Тамерлан увидел страну, резко отличавшуюся от других стран Абескунского моря. Талышские мужчины и женщины были высокими и статными, и в то время года, что Тамерлан их увидел, на них не было почти никакой одежды, кроме той, что прикрывает срамные части, и ему сказали, что зимой они носят покровы, изготовленные из кожи. Голоса талышских мужчин настолько мощны, что талыш, стоящий на одной горе свободно переговаривается с тем, что стоит на другой. Удивляют и талышские собаки, они крупные, их впрягают в арбы, и они тащат их подобно лошадям. В стране талышей водится множество диких оленей, и местные жители в зимний период так же впрягают их в арбы, чтобы перевозить таким образом различные грузы. Однако в то время года, когда Тамерлан был у талышей, оленей отпустили в лес — весной и летом их не используют как вючных животных. В Талыше он видел город, называемый Хашам, его правителя звали Даъи.

По словам Садика Ифахани, «Талыш, имя сына Иафета, сына Ноя (на ком мир божий!): от него было дано название племени в Гилане, и от этого племени страна была названа Талышстан». В персидской литературе Ной отождествляется с Феридуном.

См. также 
 Талышские горы
 Талышский язык
 История Талыша

Примечания 

Талышстан
Талыши
История Ирана